Раннее творчество Боба Марли было связано с именами Питера Тоша и Банни Уэйлера, впоследствии — самыми известными именами в коллективе The Wailers. Имя Марли впервые получило широкую известность за пределами Ямайки в 1972 году, когда Джонни Нэш записал кавер-версию «Stir It Up», ставшую хитом в Великобритании. Последующие альбомы The Wailers продавались очень хорошо; этому способствовала и кавер-версия «I Shot the Sheriff», записанная Эриком Клэптоном.

В 1974 году Тош и Уэйлер покинули коллектив. Марли назвал коллектив Bob Marley & The Wailers, в который вошло также вокальное трио I Threes.

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники 
Island Records/Tuff Gong

Бокс-сеты

Синглы

Альбомы ремиксов

Примечания

Ссылки 
 Bob Marley music
 Bob Marley & The Wailers at Discogs.com 

Bob Marley & The Wailers
Боб Марли